Termenul „Wallander” se poate referi la:

Mankells Wallander, este un serial TV, o coproducție germano-suedeză, primul episod a fost transmis în anul 2005, acțiunea are loc în Ystad.
Kurt Wallander, personajul principal, detectivul din serialul TV Mankells Wallander
Henning Mankell,  scriitor sudez după romanele sale a fost produs serialul Mankells Wallander.